Бакалово — название населённых пунктов:

Россия 
 Бакалово — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Бакалово — деревня в Локнянском районе Псковской области.

Украина 
 Бакалово () — село в Раздельнянском районе Одесской области